Аль-Садд» () — катарский профессиональный футбольный клуб из города Доха, самый титулованный клуб Катара. В спортивное общество «Ас-
Садд», помимо футбольного клуба, входят команды по баскетболу, волейболу, гандболу, лёгкой атлетике и настольному теннису. Футбольный клуб основан в 1969 году, свои домашние матчи проводит на стадионе имени Джассима бин Хамада.

История

1969—1980. Основание 
Основателями клуба «Ас-Садд» стали одиннадцать студентов старшей школы, особо отличившихся в игре в футбол. Самым старшим из них было всего 17 лет. Отказавшись играть в других клубах, они решили создать собственный. Четверо из них обратились к шейху Хасему бин Хамаду Аль Тани, министру по делам молодежи и спорта Катара. Он выполнил их просьбу, в результате был образован спортивный клуб «Ас-Садд». В сезоне 1966/67 был распущен клуб «Аль-Ахрар», в результате чего многие игроки перешли в новую команду. В первый год существования «Ас-Садда» роль тренеры выполнял отец одного из основателей, Хамад бин Мубарак Аль-Аттия. Тренировки проходили на футбольном поле местной средней школы.

В сезоне 1971/72 клуб выиграл свой первый чемпионский титул. Однако официальное признание чемпионат Катара получил лишь через год. Таким образом, первый официальный чемпионский титул «Ас-Садд» оформил лишь в сезоне 1973/74. В 70-х и 80-х годах «Ас-Садд» доминировал в катарском футболе наряду с «Аль-Араби» и «Эр-Райяном», часто побеждая в чемпионате и Кубке эмира Катара. Первым профессиональным игроком в истории «Ас-Садда» стал суданский нападающий Юсеф Саад, который играл за клуб с момента его создания. В 1974 году в стан «Ас-Садда» перешло 14 игроков, в том числе такие мастера, как Мубарак Амбер и Хассан Маттар, а также главный тренер Хасан Осман из клуба «Аль-Истикляль» (ныне «Катар СК»), что вызвало сильное противодействие со стороны президента «Аль-Истикляль» Хамада бин Сухейма. Однако в то время не существовало формальной процедуры оформления трансферов, в связи с чем возмущение клуба «Аль-Истикляль» было необоснованно. Эти переходы стали важным фактором, обусловившим победу в кубке в 1975 году. В финальном матче, вызвавшем много споров, со счетом 4:3 был побежден «Аль-Ахли». Дубль в том матче оформил Юсеф Саад.

Первый в истории Кубок шейха Джасима «Ас-Садд» выиграл в 1977/78, после чего успешно защищал титул в течение еще двух лет. В сезоне 1978/79 клуб оформил свой первый золотой дубль, выиграв одновременно чемпионат и суперкубок.

1980—2000. Первый международный успех 
В сезоне 1981/82 под руководством Хасана Османа «Ас-Садд» выиграл Кубок эмира и Кубок шейха Джасима. В этот период лучшими бомбардирами лиги были игроки «Ас-Садда» Бадр Биляль и Хасан Маттар. «Ас-Садду» также удалось установить рекорд Кубка эмира, победив в финале «Аш-Шамаль» со счетом 16:2. В сезоне 1986/87 клуб был близок к треблу, но проиграл в финале Кубка эмира «Аль-Ахли» со счетом 0:2. В 1988 году «Ас-Садд» впервые победил в Азиатском клубном чемпионате. Команда заняла первое место в своей группе, а в финале встретилась с иракским «Ар-Рашидом». «Ас-Садд» победил благодаря правилу выездного гола, таким образом став первым арабским клубом, которому удалось одержать победу в азиатском клубном первенстве. Победоносная команда в основном состояла из местных игроков, единственными легионерами были ливанец Васеф Суфи и иранец Амир Галеноеи; при этом последний не принимал участия в финале из-за ирано-иракской войны. В дополнение к победе в Азиатском клубном чемпионате «Ас-Садд» в том сезоне выиграл Кубок шейха Джасима и национальный чемпионат. «Ас-Садд» также стал первой командой, сыгравшей в Иране после завершения ирано-иракской войны. В 1990 году «Ас-Садд» сыграл в матче Азиатского клубного чемпионата в Тегеране, проиграв местному «Эстеглялю» со счетом 0:1. В 1990-е годы Аль Садд переживал спад, не выиграв ни одного сезона в лиге. Единственными трофеями в этот период стали Кубок Наследного принца Катара в 1998 году, а также Кубок чемпионов Персидского залива в 1991 году.

2000—2010. Новое столетие и новые возможности 
В 2006 году тренером стал Хорхе Фоссати, которому удалось сделать золотой покер, выиграв четыре трофея в один сезон. В 2007 году был подписан многообещающий нападающий Мауро Сарате.

2010—2012. Второй период Фоссати 
После чемпионата мира по футболу в ЮАР клуб усилился некоторыми из его участников: были подписаны кореец Ли Джон Су, алжирец Надир Бельхадж и ивуариец Кадер Кейта. Летом 2011 года в команду перешел нападающий сборной Сенегала Мамаду Ньянг. С этим составом команда снова выиграла Лигу чемпионов АФК.

Достижения 
 Чемпион Катара (16): 1970/71, 1973/74, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1999/00, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2012/13, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022.
 Обладатель Кубка эмира Катара (17): 1975, 1977, 1982, 1985, 1986, 1988, 1991, 1994, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2014, 2015,  2017,  2020
 Обладатель Кубка шейха Джасима (15): 1977, 1978, 1979, 1981, 1985, 1986, 1988, 1990, 1997, 1999, 2001, 2006, 2014, 2017, 2019
 Обладатель Кубка наследного принца (8): 1998, 2003, 2006, 2007, 2008, 2017, 2020, 2021
 Обладатель Кубка Q-лиги (2): 2010, 2020
 Победитель Лиги чемпионов АФК (2): 1988, 2011
 Обладатель Клубного кубка чемпионов Персидского залива: 1991
 Победитель Арабской лиги чемпионов: 2001
 Бронзовый призёр Клубного чемпионата мира: 2011

Текущий состав 
По состоянию на 20 июля 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Тренеры 
  Джемалудин Мушович (1994—1995, 1999—2000, 2008—2009)
  Рене Мёленстен (2000—2001)
  Лука Перузович (2002—2004)
  Бора Милутинович (2004—2005)
  Хорхе Фоссати (2006—2007, 2010—2012)
  Эмерсон Леао (2008)
  Космин Олэрою (2009—2010)
  Хуссин Амута (2012—2015)
  Жезуалду Феррейра (2015—2019)
  Хави (2019—2021)
   Хавьер Грасия (2021—2022)
   Хуанма Лильо (2022—н.в.)

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Примечания 

ФК «Ас-Садд»